Костањевац може бити:

 Костањевац (Берек), насељено мјесто у општини Берек, Република Хрватска
 Костањевац (Жумберак), насељено мјесто у општини Жумберак, Република Хрватска